Cornelis Walraven van Ommeren (1796-1856); burgemeester Nederhemert
 Cornelis Walraven van Ommeren (1874-1946); burgemeester Blokzijl en gemeentesecretaris van Assen
 Cornelis Walraven van Ommeren (1885-1969); burgemeester Nederhemert